Die Malaysia Super Series 2013 im Badminton fand vom 15. bis 20. Januar 2013 in Kuala Lumpur statt. Es war die 58. Auflage der Malaysia Open und das zweite Turnier der BWF Super Series 2013. Folgend die Ergebnisse der Qualifikation.

Herreneinzel

Setzliste 
  R. M. V. Gurusaidutt (Qualifiziert)
  Ville Lång (Nicht qualifiziert)
  Derek Wong Zi Liang (Nicht qualifiziert)
  Gao Huan (Qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Dameneinzel

Setzliste 
  Chen Jiayuan (Promoted From Qualifiers, PFQ)
  Sonia Cheah Su Ya (PFQ)
  Sannatasah Saniru (Nicht qualifiziert)
  Yang Li Lian (Nicht qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Herrendoppel

Setzliste 
  Robert Blair/ Tan Bin Shen (PFQ)
  Kang Ji-wook/Lee Sang-joon (Qualifiziert)
  Bona Septano/Afiat Yuris Wirawan (Nicht qualifiziert)
  Terry Yeo Zhao Jiang/Liu Yi (Nicht qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Damendoppel

Setzliste 
  Cynthia Tuwankotta/ Claudia Vogelgsang (Nicht qualifiziert)
  Ho Yen Mei/Yap Rui Chen (Qualifiziert)
  Goh Yea Ching/Peck Yen Wei (Qualifiziert)
  Eng Pui Yee/Yap Zhen (Nicht qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Mixed

Setzliste 
  Liu Yi/Thng Ting Ting (PFQ)
  Oliver Roth/Johanna Goliszewski (Nicht qualifiziert)
  Sam Magee/Chloe Magee (Nicht qualifiziert)
  Yin Wong Fai/Shevon Jemie Lai (Nicht qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Referenzen 
 https://bwfcontent.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=B54ED855-3BE8-4CF0-AA49-FA51CFD051F5

BWF Super Series 2013
2013 Qualifikation